Nazwisko Merzbacher nosili:
 Friedrich Merzbacher (1923-1982), niemiecki historyk
 Gottfried Merzbacher (1843–1926), niemiecki podróżnik
 jezioro Merzbachera w Kirgistanie
 Ludwig Merzbacher (1875–1942), niemiecko-argentyński neurolog, autor opisu choroby Pelizaeusa-Merzbachera
 Eugen Merzbacher (ur. 1921), niemiecko-amerykański fizyk